Edzardus ist der Familienname folgender Personen:

Esdras Edzardus (1629–1708), deutscher Orientalist
Sebastian Edzardus (1672–1736), deutscher Philosoph und lutherischer Missionar
Georg Elieser Edzard (1661–1737), Orientalist und lutherischer Missionar